Dělo může být:

zbraně
dělo – střelná zbraň většího kalibru zvaná též kanón
samohybné dělo
Pařížské dělo
protiletadlové dělo
útočné dělo

jiná technická zařízení
elektronové dělo – speciální technické zařízení pro směrování a urychlování proudu elektronů
sněhové dělo – technické zařízení pro výrobu umělého sněhu
vodní dělo – technické zařízení pro prudké tryskání vody